Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al secondo turno da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah.

Raven Klaasen e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale Simone Bolelli e Fabio Fognini per 6–3, 6–3.

Teste di serie  
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

  Bob Bryan /  Mike Bryan (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale, ritirato)

  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (finale)
  Raven Klaasen /  Marcelo Melo (campioni)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Rohan Bopanna /  Łukasz Kubot (semifinale)

Wildcard 

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (primo turno)

  Di Wu /  Zhang Zhizhen (primo turno)

Alternate 

  Roberto Bautista Agut /  David Marrero (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2015
ATP World Tour 2015